Гюл джамия може да се отнася за:

 Гюл джамия, мюсюлмански храм в Истанбул, Турция
 ротондата Свети Георги, православна църква в София, която в миналото е била превърната в джамия